Watson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James D. Watson
 Allan Watson
 David Meredith Seares Watson
 Elba Emanuel Watson
 Frank E. Watson
 Graeme Field Watson
 John Forbes Watson
 Leslie Watson
 Peter William Watson
 Robert Boog Watson
 Ronald E. Watson
 Sereno Watson
 Tony Watson
 Walter Watson
 William Watson
 William Watson 1858-1925
 William Charles Richard Watson